Александр Александрович Ефре́мов (5 апреля 1957) — российский рекламный и пейзажный фотограф, автор ряда книг по фотографии и Photoshop, в прошлом главный редактор журнала Фото TRAVEL. Член Союза фотохудожников России, Федерации профессиональных европейских фотографов и Гильдии рекламных фотографов. Преподаватель с многолетним стажем, в прошлом «Академии фотографии» и «Академии классической фотографии». Работы Александра Ефремова есть в фотографических галереях мира и частных коллекциях.

Фотовыставки

Победитель фестивалей Гильдии рекламных фотографов (ГРФ) 
 Мастер-97 (номинация «Парфюмерия и косметика»)
 Мастер-99 (номинация «Лучшая рекламная фотография года»)
 Мастер-2000 (номинация «Лучшая рекламная фотография года»)
 Мастер-2001 (номинация «Лучшая рекламная фотография года»)
 Мастер-2007 (номинация «Лучшая рекламная фотография года»)
 Мастер-2009 (номинация «Лучшая рекламная фотография года»)
 Гран-при фестиваля «Мастер 2013»
С 2010 по 2012 год фестивали не проводились

Победитель на международных конкурсах 
 Бронзовый объектив, Knokke-Heist (Бельгия, 1992)
 Серебряный объектив, Knokke-Heist (Бельгия, 1993)
 Серебряная медаль на lnterfoto-97 (Москва)
 Дважды победитель II Российско-сербского биеннале в категориях «Пейзаж» и «Художественное фото» (Белград, 2006)
 Бронзовая медаль в категории Pictorial Европейская ассоциация профессиональных фотографов (Брюссель, Бельгия, 2009)
 III место в категории «Животные», Фестиваль ФОТОtravel (Москва, 2009)
 3-е место в номинация «Природа», III Международный фотоконкурс имени Карла Буллы «ЭПОХИ ЗРИМЫЕ ЧЕРТЫ», Санкт Петербург, Россия, 2011.
 Бронзовая медаль UPI. 3 международная фотографическая выставка «Kumanovo», Macedonia, 2013

Участник фестивалей рекламной фотографии Гильдии рекламных фотографов: Мастер-97, 98, 99, 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2014. Участник альманахов «Мастер» (выпуски 2-8), «Фиксаж», «Портфелио-lndex» и «Поверхностное натяжение». Так же обладатель более тридцати других призов.

Библиография 
 «Фотография и Photoshop. Секреты мастерства». Полноцветное, первое издание. 2005 год, 192 стр. ISBN 5-469-00799-5
 «Photoshop и не только фотография». Полноцветное, первое издание. 2006 год, 192 стр. ISBN 5-469-01350-2
 «Фотография. От азов к мастерству». Полноцветное, первое издание. 2006 год, 160 стр. ISBN 5-469-01349-9
 «Секреты RAW». Полноцветное, первое издание. 2007 год, 144 стр. ISBN 978-5-91180-430-5
 «Фотография без Photoshop». Полноцветное, первое издание. 2008 год, 128 стр. ISBN 978-5-388-00075-0
 «Цифровая фотография и Photoshop. Уроки мастерства». Полноцветное, первое издание. 2009 год, 192 стр. ISBN 978-5-388-00387-4
 «Секреты RAW». Полноцветное, второе издание. 2010 год, 148 стр. ISBN 978-5-498-07219-7
 «ФОТОMASTER. Взгляд через объектив. Видео мастер-класс (+DVD)». Полноцветное, первое издание. 2010 год, 128 стр. ISBN 978-5-498-07559-4
 «Современная чёрно-белая фотография». Полноцветное, первое издание. 2011 год, 128 стр. ISBN 978-5-459-00457-1
 «Панорамная фотография». Полноцветное, первое издание. 2011 год, 128 стр., плюс 36 страниц панорамных вклеек. ISBN 978-5-459-01086-2
 «Фотография в экстремальных условиях». Полноцветное, первое издание. 2012 год, 128 стр. ISBN 978-5-459-01555-3
 «Apple Mac для фотографа». Полноцветное, первое издание. 2012 год, 144 стр. ISBN 978-5-4461-0204-4
«В тени луча» (в соавторстве с поэтом Михаилом Сипером). Сборник стихов с фотографическими иллюстрациями. Полноцветное, первое издание. 2021 год, 160 стр. ISBN 978-5-7164-1072-5

Учебное кино 
В июле 2010 года вышел первый учебно-документальный фильм Александра Ефремова по технологиям фотосъемки. Фильм является дополнительным приложением к новому изданию восьмой по счету книги.

Фото TRAVEL 
С июня 2008 по сентябрь 2011 года был главным редактором журнала фотографических путешествий Фото TRAVEL, в котором постоянно вел рубрику «Labtravel», посвященную цифровой обработке изображений. С начала 2012 года журнал закрыт.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Александра Ефремова
 Официальная страница Александра Ефремова на сайте Гильдии Рекламных Фотографов

Члены Союза фотохудожников России